Anna Jankowska (biolog) – polska biolog
 Anna Jankowska (wioślarka) – polska wioślarka
 Anna Jankowska-Kłapkowska – polska ekonomistka